Гран-прі Швеції 1976 року — сьомий етап чемпіонату світу 1976 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 13 червня на трасі Андерсторп. Перша і єдина перемога шестиколісного авто.

Перегони

Кола лідирування 
1—45 — Маріо Андретті
46—72 — Джоді Шектер

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Швеції-1976  
 Гран-прі Швеції-1976 на офіційному сайті Ф1  

            
Гран-прі Швеції
Червень 1976